Thureau-Dangin ist der Familienname folgender Personen:

 François Thureau-Dangin (1872–1944), französischer Altorientalist und Mathematikhistoriker
 Paul Thureau-Dangin (1837–1913), französischer Historiker

Siehe auch:
 Thurot